Ла Еспија има више значења:

 Ла Еспија (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Еспија (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Еспија (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику